Diego Lara (25 de janeiro de 1979), é um árbitro de futebol equatoriano.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Equador